Аурат

 Аураты — химические соединения, которые образуются при воздействии растворимыми основаниями на гидроксид трёхвалентного золота Au(OH)3.
 Аурат (аврат) — часть тела, которую мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми.

Фильмы
  — художественный фильм 1940 года.
  — художественный фильм 1953 года.
  — художественный фильм 1967 года.